Андре Агассі був чемпіоном попереднього року, але він поступився в другому колі Каролеві Кучері.

У фіналі Густаво Куертен переміг Магнуса Нормана з рахунком 6–2, 6–3, 2–6, 7–6(8–6).

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Стадія вибуття

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 
2000 French Open Men's Singles draw – Association of Tennis Professionals (ATP)

2000 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу